Чевтакан:

 Чевтакан — лагуна на побережье Анадырского залива Берингова моря.
 Чевтакан — озеро на Дальнем Востоке России.
 Чевтакан — река в России, на севере Дальнего Востока.